A-League Men 2022/2023 är den 46:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 18:e säsongen sedan starten av A-League.

Lag, städer och arenor

Förlopp

 Den 11 december 2022 meddelade Football Australia att Australian Professional Leagues sålt rättigheterna för finalen (både herrar och damer) till delstatsregeringen New South Wales för de tre kommande åren, med start denna säsong. Ett beslut som fått kritik av både supportrar och spelare, den tidigare Adelaide United-försvararen Michael Marrone uttryckte sitt missnöje och sa att beslutet inte var för fansen, spelarna eller klubbarnas fördel. Craig Goodwin som är med i A-Leagues video för flytten gick själv ut på twitter med meddelandet Jag vill reda ut saker offentligt. Jag må vara med i videon för A-leagues val av finalen i Sydney, men jag stöder det inte. Jag är en spelare, men jag är också ett fan. Även på arenorna har protester förekommit, där delar av publiken lämnat läktaren för att visa sitt missnöjde med beslutet.

 Den 17 december 2022 utspelade det sig skandalscener i derbyt mellan Melbourne City och Melbourne Victory. Supportrar till båda lagen hade en planerad protest vid den 20:e matchminuten emot APL:s beslut att sälja rättigheterna till finalen till New South Wales med finalen i Sydney, en protest som kom av sig då en bengalisk eld kastats in på planen nära Citys målvakt Tom Glover, som svarade med att kasta tillbaka den till läktaren, vilket retade upp en del Victory-supportrar som tog sig in på planen. I samband med planstormningen fick Glover ett sår i huvudet av en kastad metallhink, matchen avbröts och återupptogs inte då säkerheten inte kunde garanteras.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Se även
 A-League Women 2022/2023
 Australiska cupen 2022
 Australiska cupen 2023

Källor
 Officiella hemsida

Referenser

2022 i Australien
2022 i Nya Zeeland
2023 i Australien
2023 i Nya Zeeland
2022/2023
Fotbollssäsongen 2022/2023